Ел Еспириту Санто има више значења:

 Ел Еспириту Санто (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Еспириту Санто (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Еспириту Санто (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспириту Санто (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспириту Санто (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Еспириту Санто, Виља (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику